Petrus van Regemorter (1755-1830), peintre flamand.
 Ignace van Regemorter (1785-1873), peintre belge.
 Jean-Louis Van Regemorter (1927-1999), historien français.

Article connexe